Zadunaisky steht für:
 Pedro Elias Zadunaisky (1917–2009), argentinischer Astronom und Mathematiker
 (4617) Zadunaisky, Asteroid des Hauptgürtels